Phaenoserphus är ett släkte av steklar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1908. Phaenoserphus ingår i familjen svartsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svartsteklar
Phaenoserphus